Moseby (Noord-Jutland), een plaats in de Deense regio Noord-Jutland
Moseby (Odsherred), een plaats in de Deense regio Seeland